Las Lajas puede referirse a:

 Nuestra Señora de las Lajas, advocación mariana en el sur de Colombia;
 Santuario de Las Lajas, templo católico en el sur de Colombia;
 Campo Las Lajas, antiguo campo de tiro de la Fuerza Aérea Argentina en Mendoza, Argentina.
 Las Lajas, localidad de la Provincia del Neuquén, Argentina;
 Las Lajas, localidad de la Provincia de Catamarca, Argentina;
 San José de las Lajas, municipio en la Provincia Mayabeque, Cuba;
 Santa Isabel de las Lajas, municipio en la provincia de Cienfuegos, Cuba;
 Las Lajas, municipio de Honduras;
 Las Lajas, cantón de Ecuador;
 Las Lajas, corregimiento de la provincia de Chiriquí, Panamá;
 Las Lajas, corregimiento de la provincia de Panamá Oeste, Panamá;
 Lajas (Puerto Rico), municipio de Puerto Rico